Cheirospora är ett släkte av svampar. Cheirospora ingår i divisionen sporsäcksvampar och riket svampar.

Källor

Sporsäcksvampar
Cheirospora